Barbara Fusar Poli – ex danzatrice su ghiaccio italiana
 Giulia Fusar Poli – calciatrice italiana